Дадаян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дадаян, Владислав Суренович (1933—1994) — советский учёный-экономист, лауреат премии имени В. С. Немчинова (1993).
 Дадаян, Ромела Николаевна (род. 1951) — депутат по пропорциональным спискам партии «Свободная родина».
 Дадаян, Сурен Христофорович (1904—1972) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.